Naselja u Hrvatskoj:
 Zubovići (Novalja), gradsko naselje Novalje

Naselja u BiH:
 Zubovići (Dobretići, BiH), naselje u općini Dobretići
 Zubovići (Foča, BiH), naselje u općini Foča
 Zubovići, naselje u općini Foča-Ustikolina
 Zubovići u Oglečevi, naselje u općini Goražde
 Zubovići (Novo Goražde, BiH), naselje u općini Novo Goražde